Zaglavica est un toponyme qui peut désigner :
Zaglavica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zaglavica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.